Die Werkstatt steht für:

 Verlag Die Werkstatt, deutscher Buchverlag
 Die Werkstatt (1920), US-amerikanischer Kurzfilm von Roscoe Arbuckle